7-й чемпионат мира по бадминтону проходил в 1991 году в Копенгагене (Дания).

Общий медальный зачёт

Медалисты 

1991
Май 1991 года
Международные спортивные соревнования в Копенгагене
Чемпионаты мира в Дании
Международные соревнования по бадминтону в Дании